__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__

Эффект второй системы (также синдром второй системы) — тенденция того, что на смену маленьким, элегантным и успешным системам приходят раздутые системы с овер-инжинирингом, вследствие завышенных ожиданий и чрезмерной уверенности в необходимости изменений.

Выражение впервые было использовано Фредериком Бруксом в его книге Мифический человеко-месяц. Он описывал усовершенствования и «украшательства», появившиеся в результате скачка от набора простых операционных систем для IBM 700/7000 к OS/360 для IBM System/360. В книге  Эрик Рэймонд описывает вероятность эффекта третьей системы, облегчённой после неудачи второй.

См. также 
 Антипаттерн
 Раздутое программное обеспечение
 Философия UNIX

Примечания

Ссылки 
 

Антипаттерны
Качество программного обеспечения